Президентские выборы в Колумбии проходили 10 февраля 1914 года. В соответствии с конституционной реформой 1910 года впервые с 1860 года президент избирался путём прямого голосования избирателей. 

Консерваторы выдвинули в качестве своего кандидата бывшего министра и дипломата Хосе Висенте Конча, который получил поддержку части либералов во главе с Рафаэлем Урибе Урибе.

Республиканский союз, представлявший собой коалицию либералов и консерваторов, выступавших против конфронтационной политики своих партий и поддержавших в 1910 году конституционную реформу и избрание в президенты Карлоса Эугенио Рестрепо, выдвинул дипломата и адвоката Николаса Эсгерра.

В результате победил кандидат консерваторов Хосе Висенте Конча, получивший 89% голосов. Он был приведён к присяге 7 августа 1914 года.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Carlos Augusto Noriega, Las elecciones en Colombia: siglo XX . Revista Credencial Historia, 1994 
 Colombia: elecciones presidenciales 1826-1990  

Выборы в Колумбии
Колумбия
1914 год в Колумбии